Eerste divisie (2000/2001) – druga klasa rozgrywkowa w Holandii. Liga liczyła 18 zespołów. Mistrzostwo zdobył zespół FC Den Bosch, awansując tym samym do Eredivisie.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (2000/2001)
 Eerste divisie

2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2001 w Holandii
Eerste divisie
2000 w Holandii